Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 wurde am 18. und 19. September 1969 im Athener Karaiskakis-Stadion ausgetragen.

Europameister wurde der sowjetische Olympiadritte von 1968, Walentin Gawrilow. Er gewann vor dem Finnen Reijo Vähälä und dem Italiener Erminio Azzaro.

Bestehende Rekorde 

Der seit 1962 bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die drei Medaillengewinner übersprangen 2,17 m und verfehlten diesen Rekord damit um vier Zentimeter. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihnen elf Zentimeter.

Qualifikation 
19. September 1969, 9.00 Uhr

Die 23 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikation an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,14 m, die jedoch kein Athlet angehen musste, da sich bereits vorher abzeichnete, dass eine geringere Höhe für die Finalteilnahme ausreichen würde. So erlangten die besten zwölf Sportler (Mindestanzahl der Finalteilnehmer) die Berechtigung, im Finale dabei zu sein. Mit dem zwölftplatzierten Athleten übersprangen auch drei weitere Wettbewerber dessen Höhe von 2,08 m. Die Fehlversuchsregel kam in der Qualifikation nicht zur Anwendung, sodass schließlich fünfzehn Hochspringer (hellgrün unterlegt) am darauffolgenden Tag zum Finale antreten konnten.

Gruppe A

Gruppe B

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Finale 
19. September 1969

Weblinks 
 Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 22. Juli 2022
 9th European Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1969 ATHINA 16th-20th September 1969, Men High jump, slidelegend.com (englisch), S. 407 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 22. Juli 2022
 IX European Championships 1969 Athens (GRE) Men High Jump, todor66.com, abgerufen am 22. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1969, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 22. Juli 2022
 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland, ifosta.de, abgerufen am 22. Juli 2022

Videolinks 
 EUROPEAN ATHLETICS 1969 ATHENS HIGH JUMP BRONZE MEDAL AZZARO, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2022
 European Athletics Finals (1969), Bereich: 1:52 min bis 2:05 min, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Manner